Nethoiulus är ett släkte av mångfotingar. Nethoiulus ingår i familjen Stemmiulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Nethoiulus